Tabijano ima više značenja:
 Tabijano (Pjačenca)
 Tabijano (Ređo Emilija)
 Tabijano (Mačerata)
 Tabijano (Parma)